Порхун — украинская фамилия. Известные носители:

 Порхун, Александр Владимирович (род. 1987) — майор Вооружённых сил Украины
 Порхун, Николай Иванович (1928—1991) — машинист электровоза локомотивного депо Казатин Юго-Западной железной дороги